Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daniela Hantuchová et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2006)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Doha
Sport au Qatar en 2006
Tennis en février 2006
Tennis en mars 2006